Minuteman – amerykański osadnik.
 Minuteman I – pierwszy amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) na paliwo stałe.
 Minuteman-1 – pierwszy człon napędowy pocisków balistycznych ICBM Minuteman I. 
 LGM-30F Minuteman II – amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe.
 Minuteman 2-2 – drugi człon rakiety balistycznej Minuteman II. 
 Minuteman III – amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny klasy ziemia-ziemia.
 Minuteman IV – hipotetyczny pocisk balistyczny klasy ICBM mający zastąpić w 2020 roku znajdujące się aktualnie na wyposażeniu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych pociski ICBM typu LGM-30G Minuteman III.